Быстрянка — село в Красногорском районе Алтайского края. Административный центр муниципального образования сельское поселение Быстрянский сельсовет.

История 
Основано в 1626 году. В 1926 году село Быстрянское состояло из 338 хозяйств. В национальном составе населения того периода преобладали русские. В административном отношении являлось центром Быстрянского сельсовета Сростинского района Бийского округа Сибирского края.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 96 %.

Примечания 

Населённые пункты Красногорского района (Алтайский край)